Ellen Roosevelt ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Bertha Townsend 6-2, 6-2

Tabellone

Challenge round

Turni preliminari

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1890